Mably ist der Name von Orten:

 Gemeinde Mably in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes

Mably ist der Name folgender Personen:

 Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785), französischer Politiker und Philosoph
 Luke Mably (* 1976), britischer Schauspieler